

Рослина 
 Конвалія — однодольна багаторічна трав'яниста рослина з родини лілійних.

Природоохоронні території 
 Конвалія — ботанічний заказник у Лиманському районі Донецької області.
 Конвалія — ботанічний заказник у Коростишівському районі Житомирської області.
 Конвалія — ботанічний заказник у Рожнятівському районі Івано-Франківської області.
 Конвалія — пам'ятка природи у Бродівському районі Львівської області.

Також 
 Конвалія травнева — ботанічний заказник в Ізяславському районі Хмельницької області.

Інше 
 Конвалія — музичний твір композитора В. Шаповаленка.
 Конвалія — вірш Лесі Українки.

Див. також 
Міномет 2С8 «Ландиш» — радянський самохідний 120-мм казнозарядний міномет, чия словесна назва перекладається буквально як «конвалія».